gromada Dębowiec (powiat cieszyński)
 gromada Dębowiec (powiat jasielski)
 gromada Dębowiec (powiat zamojski)